Petite Terre steht für:

 Pamanzi, Insel von Mayotte
 Îles de la Petite Terre, Inselgruppe von Guadeloupe
 Prosper Schiaffino, ein Frachtschiff